Gaul désigne :
 Alfred Robert Gaul (1837–1913), compositeur britannique
 August Gaul (1869–1921), un sculpteur animalier allemand
 Charly Gaul (1932–2005), un coureur cycliste luxembourgeois
 Ewald Gaul (1919–2004), auteur et homme politique allemand
 Gerhard Gaul (1909–1982), homme politique allemand
 
 Franz Gaul (1802–1874), graveur autrichien
 Gustav Gaul (1836–1888), historien autrichien
 Winfred Gaul (1928-2003), historien allemand
 Winfred Gaul (1928-2003), artiste peintre allemand ; 
 Hans Friedhelm Gaul (*1922), juriste allemand
 Karl Gaul (1889–1972), homme politique allemand
 Otto Gaul (1903–1975), historien allemand
 Ulrike Gaul (* 1960), biologiste allemand
 Frank Gaul (1924), homme politique américain
 Michael Gaul (1973), joueur de hockey.

Toponymie 
 Point au Gaul, agglomération du Canada.

Divers 
 Le Saut du Gaul, cérémonie d'une petite communauté de Mélanésie.

Homonymie de patronyme